Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1986 — 54-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал лидский «Обувщик», обыгравший в финале бобруйский «Шинник».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи

Финал за 1-е место

Первенство профсоюзов 
Во 2-м первенстве добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов на призы газеты «Физкультурник Белоруссии» приняли участие 11 команд, игравших в два круга. Победителем стал бобруйский «Трактор».

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1986 году
Спорт в Белоруссии в 1986 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу